Cruz do Espírito Santo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cruz do Espírito Santo (ort), Paraíba, 
 Cruz do Espírito Santo (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar